Mutua Madrileña Madrid Open 2009 er en professionel tennisturnering for mænd og kvinder, som bliver spillet udendørs på grusbaner, og det var 8. udgave af turneringen. Turneringen var en del af ATP World Tour 2009, hvor den var kategoriseret som sæsonens femte ATP World Tour Masters 1000-turnering, samt WTA Tour 2009, hvor den var kategoriseret som en WTA Premier Mandatory-turnering. Begge kategorier rangerede blot et niveau lavere end Grand Slam. Både mændenes og kvindernes kampe blev afviklet på La Caja Mágica i Madrid, Spanien i perioden 9. – 17. maj 2009.

Mændenes turnering havde en samlet præmiesum på € 3.700.000, mens der var $ 4.500.000 i præmier til kvinderne.

Resultater

Herresingle 

Hovedturneringen i herresingle havde deltagelse af 56 spillere. Heraf havde de 43 kvalificeret sig via deres ranglisteplacering. Derudover havde 9 spillere kvalificeret sig gennem kvalifikationsturneringen, heraf syv ordinære kvalifikanter (market med Q nedenfor) og to lucky losere (markeret med LL), mens de resterende 4 spillere havde modtaget et wildcard (markeret med WC nedenfor).

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle 

Hovedturneringen i damesingle havde deltagelse af 60 spillere. Heraf havde de 47 kvalificeret sig via deres ranglisteplacering. Derudover havde 8 spillere kvalificeret sig gennem kvalifikationsturneringen (market med Q nedenfor), mens de resterende 5 spillere havde modtaget et wildcard (markeret med WC nedenfor).

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kilder / eksterne henvisninger 
 Mutua Madrileña Madrid Open  
 ATP World Tour – Mutua Madrileña Madrid Open 2009 – Herresingle 
 ATP World Tour – Mutua Madrileña Madrid Open 2009 – Herredouble 
 Sony Ericsson WTA Tour – Mutua Madrileña Madrid Open 2009 – Damesingle og damedouble

Noter 

WTA Tour 2009
ATP Tour 2009